Анневи́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Анневиль-Амбурвиль (Anneville-Ambourville) — в департаменте Приморская Сена.
 Анневиль-ан-Сер (Anneville-en-Saire) — в департаменте Манш.
 Анневиль-ля-Прери (Annéville-la-Prairie) — в департаменте Верхняя Марна.
 Анневиль-сюр-Си (Anneville-sur-Scie) — в департаменте Приморская Сена.
 Анневиль-сюр-Мер (Anneville-sur-Mer) — в департаменте Манш.